Niemcy:
 Eutingen an der Enz – dzielnica Pforzheimu
 Eutingen im Gäu – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Freudenstadt

Zobacz też:
 Eutin